Salmone bezeichnet in der antiken Geographie:
 eine Stadt in Elis, siehe Salmone (Elis)
 ein Kap an der Nordostspitze von Kreta, das heutige Kap Sideros